Omar Benjelloun (1936-1975), leader marocain de l'Union socialiste des forces populaires, assassiné le  par la Chabiba islamiya.
 Omar Benjelloun (1928-2003), industriel, homme d'affaires et mécène marocain (voir aussi Fondation Omar-Benjelloun).